Costa Oriental puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 Costa Oriental de Asturias.
 Costa Oriental de Cantabria.
 Costa Oriental del Lago de Maracaibo'''.